Västlig markpapegoja (Pezoporus flaviventris) är en fågel i familjen östpapegojor inom ordningen papegojfåglar.

Utbredning och systematik 
Den förekommer enbart i sydvästra Australien. De flesta förekommer i Cape Arid National Park. Den betraktas ofta som en underart till P. wallicus men molekylära studier visar att de skildes åt för två miljoner år sedan.

Status 
Eftersom taxonet inte har artstatus enligt IUCN har de inte gett den någon officiell hotstatus, men den uppvisar flertalet kriterier för att kategoriseras som akut hotad (CR). Populationen har minskat drastiskt under åren 1990 till 2009 från ungefär 400 till 110 individer. Största hoten utgörs av introducerade predatorer som räv  tamkatt, men även bränder.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Western Australia
Östpapegojor